A 2019-es TCR Európa-kupa hungaroringi futama volt az évad első versenyhétvégéje, amelyet Magyarországon, a 4,381 kilométer hosszúságú Hungaroringen rendeztek meg április 26-a és április 28-a között. A versenyhétvége a Túraautó-világkupa betétfutama volt - emiatt az ütközés miatt nem vehetett részt az eseményen a Boutsen Ginion Racing versenyzője, Tom Coronel akit ezen a hétvén Stéphane Lémeret helyettesített, hasonló okokból hagyta ki a hétvégét a Zengő Motorsporttal szereplő Tenke Tamás is. A mezőnyben szerepeltek a TCR BeNeLux illetve a TCR kelet-európai kupa mezőnyének tagjai is így a nevezők száma összesen 38 fő volt a hétvégére.

Az időmérő edzés végeredménye 
Az időmérő edzésen a - Hyundaijal szereplő - Target Competition szlovák versenyzője Maťo Homola szerezte meg az első rajtkockát a nyitófutamra, 1:53,049-es köridővel. A vasárnapi második futamra pedig az időmérő edzésen elért tizedik pozíciójának köszönhetően Santiago Urrutia szerezte meg a pole-pozíciót. Az időmérő edzéstől visszalépett Dušan Kouřil Jr. és a szabadedzések során balesetet szenvedő M1RA-s Luca Engstler, akinek csapata már nem tudta felkészíteni az autóját az időmérőre.

 - BNL A TCR BeNeLux sorozat résztvevői.
 - KEK A TCR Kelet-Európa-kupa sorozat résztvevői

Az első futam végeredménye 
A hétvége szombati versenyét az első rajtkockából induló Homola nyerte (aki így a TCR BeNeLux értékelésben is az első helyen végzett), a második helyen csapattársát, a brit Josh Filest intették le, míg a harmadik az Yvan Muller csapatánál, az M Racingnél szereplő Nelson Panciatici lett. A versenyt követően a negyedik pozícióban végző Julien Brichét kizárták. A Kelet-Európai Kupa értékelésében Martin Ryba végzett az első helyen.

 - BNL A TCR BeNeLux sorozat résztvevői.
 - KEK A TCR Kelet-Európa-kupa sorozat résztvevői

A második futam végeredménye 
A vasárnapi fordított rajtrácsos futamon a versenyzőknek esős körülményekkel kellett megküzdeniük, ami miatt már a verseny első köreiben is többen kicsúsztak vagy ütköztek. Jáchym Galáš egy ütközés miatt néhány métert tudott megtenni a rajt után, John Filippi pedig a hármas kanyarban vesztette el az irányítást a Renaultja felett és ütközött nagyobb tempóvel a gumifalnak szintén az első körben, a későbbiek során kicsúszott többek között Martin Ryba, Marie Baus-Coppens, Alex Morgan vagy Aurélien Comte is, valamint ütközés következtében adta fel a futamot Gianni Morbidelli, Natan Bihel és Jimmy Clairet. Végül az ötödik helyről induló végig nagy tempót diktáló és agresszív előzési manővereket bemutató Julien Briché győzött, a második helyen Gilles Magnus zárt, a dobogó legalsó fokára pedig a hazai pályán versenyző Nagy Dániel állhatott fel. A BeNeLux értékelést szintén Briché nyerte.

 - BNL A TCR BeNeLux sorozat résztvevői.
 - KEK A TCR Kelet-Európa-kupa sorozat résztvevői

További információk 
Az időmérő edzés hivatalos végeredménye

Az első futam rajtrácsa

Az első futam hivatalos végeredménye

A második futam rajtrácsa

A második futam hivatalos végeredménye

Források 

2019 a TCR Európa-kupában